Letnění je proces, při kterém je letněný subjekt dočasně vystaven přímému působení slunce, vzduchu, deště (a dalších atmosférických vlivů). Podle subjektu a s ním souvisejících specifik je rozlišováno:
 Letnění rostlin – dočasné umístění pokojových rostlin do exteriéru
 Letnění rybníků – ponechání rybníku bez vody, vystavení dna světlu a vzduchu
 Letnění živočichů – dočasné umístění živočichů chovaných v interiéru do venkovního prostředí